{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | BCE International
|-
|align = "center" | Сток-он-Трент, Англия
|-
|align = "center" | 22 сентября — 5 октября 1986
|-
|align = "center" | Trentham Gardens
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 35 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1985 — Клифф Торбурн
|-
| Чемпион 1986 — Нил Фудс|-
| Финалист — Клифф Торбурн
|-
|}BCE International 1986 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 22 сентября по 5 октября 1986 года в Англии (игры основной стадии — в Сток-он-Тренте). Победителем стал Нил Фудс, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Клиффа Торбурна, со счётом 12:9.

Спонсором турнира выступила компания B.C.E.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Клифф Торбурн 5:0 Паскаль Бурк  
 Джим Вич 5:2 Малкольм Брэдли  
 Терри Гриффитс 5:3 Пол Медэти  
 Барри Уэст 5:3 Джимми ван Ренсбург  
 Роджер Бэйлс 5:3 Кирк Стивенс  
 Клифф Уилсон 5:2 Джек Маклафлин  
 Тони Ноулз 5:0 Джон Спенсер  
 Эдди Чарльтон 5:0 Иан Блэк  
 Алекс Хиггинс 5:3 Эдди Синклэр  
 Питер Франсиско 5:2 Марк Уайлдмэн  
 Рэй Риардон 5:4 Уэйн Джонс  
 Марсель Говро 5:4 Мёрдо Маклауд  
 Сильвиньо Франсиско 5:4 Стив Ньюбери  
 Джон Вирго 5:1 Марк Беннетт  
 Деннис Тейлор 5:1 Робби Фолдвэри  
 Стивен Хендри 5:3 Джон Пэррот 

 Стив Дэвис 5:1 Джон Ри  
 Уоррен Кинг 5:0 Стив Лонгуорт  
 Рекс Уильямс 5:0 Джо О'Бои  
 Стив Даггэн 5:3 Джон Кэмпбелл  
 Пэт Хулихэн 5:4 Тони Мео  
 Юджин Хьюз 5:4 Тони Чеппел  
 Тони Драго 5:2 Вилли Торн  
 Боб Шаперон 5:4 Дэйв Мартин  
 Кен Оуэрс 5:2 Джимми Уайт  
 Дин О'Кейн 5:1 Майк Халлетт  
 Нил Фудс 5:2 Грэм Майлс  
 Джефф Фудс 5:2 Билл Вербенюк  
 Дуг Маунтджой 5:3 Мэтт Гибсон  
 Дин Рейнолдс 5:2 Лес Додд  
 Джо Джонсон 5:4 Томми Мерфи  
 Дэвид Тейлор 5:4 Рэй Эдмондс

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1986 год в снукере